

Toponymie 

 Carson City, capitale de l’État américain du Nevada ;
 Carson City, petite ville de l’État américain du Michigan.

Autre 
Carson City peut aussi désigner :
 Carson City, jeu de stratégie sorti en 2009, édité par Quined White Goblin Games.

Films 
 Les Conquérants de Carson City, film western de 1952 par André de Toth
 The Carson City Kid, western B réalisé par Joseph Kane sorti en 1940

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme